Zhu puede referirse a:

 el emperador chino Zhù;
  Ming-sheng Zhu, aracnólogo chino; o
 Zhu Chen, ajedrecista china.